Maximilian Bartels (1843–1904), Duitse arts en antropoloog
Max Bartels jr. (1902–1943), Nederlandse zoöloog
Max Eduard Gottlieb Bartels (Max Bartels sr., 1871–1936), Duits/Nederlandse ornitholoog